Леви́тес — еврейская фамилия (Левит).

 Левитес, Дмитрий Григорьевич (род. 1949) — российский педагог-методист, доктор педагогических наук, бард.
 Левитес, Ирина Даниэлевна (род. 1955) — русская писательница и педагог.
 Левитес, Михаил Феликсович (1953—1989) — советский кинокритик и киновед.